Ботанический переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации, производное от слова «ботаника».

 Ботанический переулок — улица в Москве.
 Ботанический переулок — улица в Томске.